Premier League Snooker 2006 – nierankingowy turniej snookerowy. Został rozegrany w dniach 14 września – 3 grudnia 2006.

Zwycięzcą turnieju został Ronnie O’Sullivan, który pokonał w finale Jimmy'ego White'a 7:0.

Faza grupowa 

 Ding Junhui wycofał się z rozgrywek po fazie grupowej z powodu rozpoczynających się mistrzostw Azji w Dosze. W fazie pucharowej zastąpił go Steve Davis.

Wyniki fazy grupowej 
1. kolejka (14 września)
 Ronnie O’Sullivan 3 : 3 Ding Junhui
 Graeme Dott 3 : 3 Stephen Hendry

2. kolejka (21 września)
 Jimmy White 2 : 4 Graeme Dott
 Ronnie O’Sullivan 5 : 1 Ken Doherty

3. kolejka (28 września)
 Steve Davis 0 : 6 Ding Junhui
 Jimmy White 2 : 4 Ken Doherty

4. kolejka (5 października)
 Jimmy White 5 : 1 Ding Junhui
 Stephen Hendry 1 : 5 Steve Davis

5. kolejka (12 października)
 Ken Doherty 2 : 4 Ding Junhui
 Ronnie O’Sullivan 5 : 1 Jimmy White

6. kolejka (19 października)
 Stephen Hendry 4 : 2 Ken Doherty
 Steve Davis 3 : 3 Jimmy White

7. Kolejka (2 listopada)
 Ronnie O’Sullivan 4 : 2 Steve Davis
 Ding Junhui 4 : 2 Graeme Dott

8. kolejka (9 listopada)
 Ken Doherty 4 : 2 Graeme Dott
 Jimmy White 5 : 1 Stephen Hendry

9. kolejka (16 listopada)
 Graeme Dott 4 : 2 Steve Davis
 Ronnie O’Sullivan 4 : 2 Stephen Hendry

10. kolejka (22 listopada)
 Steve Davis 5 : 1 Ken Doherty
 Stephen Hendry 3 : 3 Ding Junhui
 Ronnie O’Sullivan 3 : 3 Graeme Dott

Wyniki fazy pucharowej

Breaki stupunktowe turnieju

Zobacz też 
 Premier League Snooker
 Sezon snookerowy 2006/2007

Linki zewnętrzne 
 Opis turnieju w serwisie 147.pl

Bibliografia 
 

Premier League Snooker
2006 w sporcie